Rödharun kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rödharun, Nagu, Åboland, 
 Rödharun, Hangö, Nyland,

Se även
Rönnharun

Robotskapade Finlandförgreningar